Entres ist der Familienname von:
 Josef Lothar Entres (1883–?), deutscher Psychiater
 Joseph Otto Entres (1804–1870), deutscher Bildhauer